Okręty US Navy o nazwie USS "Gallatin":
 Pierwszy USS "Gallatin" – jednostka używana przez US Navy w wojnie brytyjsko-amerykańskiej
 Drugi USS "Gallatin" (APA-169) – jednostka transportowa, która weszła do służby w 1944.

Gallatin